«Не йди»:

 «Не йди» — фільм Серджіо Кастеллітто (2004)
 «Не йди» — пісня Гайтани та гурту «С.К.А.Й.» (2007)
 «Не йди» — пісня гурту «Океан Ельзи» (2016)